Завадский Александр Владимирович (18 февраля 1873 — 9 февраля 1915) — российский юрист, приват-доцент Казанского университета.

Биография 
Родился в Казанской губернии 18 февраля 1873 .

В 1895 году окончил юридический факультет Казанского университета и был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию.

С 1898 года А. В. Завадский приват-доцент Казанского университета по кафедре процессуального гражданского права. Читал также курс гражданского судопроизводства, преподавал законоведение в Мариинской женской гимназии и на Высших женских курсах.

Сферу научных интересов А. В. Завадского составляют проблемы гражданского судопроизводства.

Работы А. В. Завадского по цивилистике и гражданскому процессу охватывают широкий круг проблем и характеризуются тремя качествами: глубиной постановки исследуемых проблем, тонким анализом имеющихся в литературе воззрений по исследуемому вопросу и хорошим знанием судебной практики. Он дал глубокое теоретическое обоснование правовой стороны ряда громких судебных дел, в том числе спора между наследниками рукописей Л. Н. Толстого. В 1905 году выступал в защиту трех уволенных из университета приват-доцентов, лишенных этой учёной степени, критиковал действия Министерства народного просвещения, доказывая, что по российскому законодательству приват-доцента можно лишить степени только по приговору суда и только в качестве одного из наказаний за совершенное виновное уголовно-наказуемое деяние.
В работе, посвященной толкованию гражданских законов, оставшейся незавершенной, предпринял попытку определить научную значимость для цивилистики новейшего деления правовой науки на три части: юридическую догматику, социологию права и политику права.

Основные труды 

 
 

 О девятой главе пятой книги проекта гражданского уложения (договор личного найма). Казань, 1900

 
 К психо-юридическому опыту судебного обозрения. Казань, 1904

 О праве на собственное изображение. Казань, 1909
 Изменения в гражданском судопроизводстве у участковых судей: Германский закон (1 июля 1909 года). Москва, 1910
 К учению о толковании гражданских законов: Новейшие течения по этому вопросу в немецкой литературе. Казань. 1916
 Публиковался также в журналах «Юридический вестник», «Вестник гражданского права», «Трудах Юридического общества при Казанском университете» и других изданиях.

Источники

Ссылки 
 http://www.bibliard.ru/vcd-675-1-136/goodsinfo.html?&sexpired=завадский
 http://www.bibliard.ru/vcd-680-1-202/goodsinfo.html?&sexpired=завадский 
 http://www.bibliard.ru/vcd-2113-1-963/goodsinfo.html?&sexpired=завадский 
 http://www.bibliard.ru/vcd-675-1-432/goodsinfo.html?&sword=%ef%e0%ec%ff%f2%e8+%e7%e0%e2%e0%e4%f1%ea%ee%e3%ee 

Юристы России